Miejscowości w USA:
 Tonganoxie – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth
Gminy w USA:
 Tonganoxie (ang. Tonganoxie Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth